

Содержание 
Cура начинается с клятвы, что воскресение неизбежно и свершится по воле Аллаха. Затем речь идет о Мусе (Моисее) и Фараоне. Сура напоминает человеку о его деяниях и показывает, каково воздаяние будет порочным нечестивцам и преступившим пределы дозволенного. Сура завершается вопросами многобожников о времени наступления Дня воскресения.